Ел Мориљо има више значења:

 Ел Мориљо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мориљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мориљо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику